Джааджаа — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джааджаа, Самир (род. 1952) — ливанский правохристианский политик, председатель партии Ливанские силы.
 Джааджаа, Сетрида (род. 1967) — ливанская политическая деятельница, депутат парламента от партии Ливанские силы.